Карасевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Карасевская волость (Челябинский уезд) — в составе Оренбургской губернии, Челябинский уезд
 Карасевская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии, Барнаульский уезд
 Карасевская волость (Харьковский уезд) — в составе Харьковской губернии, Харьковский уезд